Sensazione (filosofia) – impressione prodotta dai sensi
Sensibilità (sentimento) – capacità di ricevere sensazioni
Sensismo – corrente filosofica
Senso comune – approccio pratico e condiviso alla realtà
Sesto senso – sensazione o intuizione profonda
Senso – come sinonimo di significato, ad esempio nel senso della vita